Żarnowiec (gemeente)
 Żarnowiec (Pommeren)
 Żarnowiec (Silezië)